Сезон 1998/99 стал 7-м сезоном для футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 24-м подряд сезоном, который клуб провёл в высшем дивизионе английского футбола. Он считается самым успешным в истории клуба, так как по его итогам «Юнайтед» удалось выиграть так называемый «требл» (Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов УЕФА), что является уникальным достижением в английском футболе. Также в этом сезоне «красные дьяволы» установили рекордную для себя беспроигрышную серию матчей, которая насчитывала 33 игры подряд во всех соревнованиях.

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Суперкубок Англии

Премьер-лига

Итоговая турнирная таблица

Результаты по турам

Матчи 

Время начала матчей указано британское летнее (BST)

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Лига чемпионов УЕФА

Квалификационный раунд 
«Манчестер Юнайтед» вступил в розыгрыш турнира со второго квалификационного раунда, в котором встретился с клубом «Лодзь», чемпионом Польши. Благодаря голам Райана Гиггза и Энди Коула в первом матче «Юнайтед» вышел в групповую стадию турнира.

Групповая стадия 
По итогам жеребьёвки «Манчестер Юнайтед» попал в группу D, в которую также вошли испанская «Барселона», немецкая «Бавария» и датский «Брондбю».

Стадия плей-офф

1/4 финала 

<div id="Манчестер Юнайтед — Интер">

<div id="Интер — Манчестер Юнайтед">

Полуфиналы

Финал

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы игроков

Пришли в клуб

Ушли из клуба

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1998/1999 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1998/1999
1999
1999
Манчестер Юнайтед